Santenay peut faire référence à :

Communes ou anciennes communes françaises
 Santenay, commune française de la Côte-d'Or
 Santenay, commune française de Loir-et-Cher

Autres 

 Santenay, une AOC
 Ensemble Santenay, ensemble de musique ancienne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France